Рошфор-Центр () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Рошфор. Население кантона на 2006 год составляло 11 537 человек.

Код INSEE кантона 1747. Всего в кантон Рошфор-Центр входят 1 коммун, из них главной коммуной является Рошфор.

Коммуна кантона 

 Рошфор

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта